Metropolitan Building hace referencia a varios artículos:
 
 Metropolitan Building (Detroit)
 Metropolitan Building (Mineápolis)